Verschil (onderscheid)
 Verschil (wiskunde)
 Verschil (verzamelingenleer)